

Sport
 Mark Hunter – canottiere britannico

Musica
 Mark Hunter –  musicista statunitense